J73 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Quainton